Виљем II Холандски (; фебруар 1228—28. јануар 1256) је био краљ Немачке (1247—1256) и гроф Холандије и Зеланда (1235—1256).

Остао је без оца у доби од седам година, па су његови стричеви постали стараоци до 1239. године. Уз помоћ Хенрика II Брабантског и надбискупа Келна изабран је 1247. за ривалског краља Немачке. То је било када је папа екскомуницирао Фридриха II. После петомесечне опсаде, Виљам Холандски је 1248. заузео Ахен. Тек тада је крунисан за краља. Тада га још увек нису признавали многи немачки кнежеви. Већина кнежева га почиње признавати тек од 1252, када се оженио ћерком задњег наследника династије Велф. Међутим и даље је био ривалски краљ све до смрти Конрада IV 1254. године. Отада је Виљем Холандски једини краљ.

Са Фламанцима се борио за контролу над Зеландом. Постао је гроф Зеланда. Победио је фламанску војску јула 1253. код Весткапеле. Примирје је проглашено 1254. године. Тим сукобима против Фламанаца, односно ратом за фламанско наследство погоршао је односе са Француском.

Од 1254. водио је мноштво ратова против Западних Фризијаца. У ту сврху изградио је многе друмове за рат против Фризијаца. Осим тога изградио је јаке замкове у Хемскерку и Харлему. Током једне битке против Фризијаца близу Хугвуда 28. јануара 1256. коњ му је пао кроз лед, па су га Фризијци тада убили. Прерана смрт је спречила намере да буде крунисан као цар Светог римског царства од стране папе Иноћентија IV.

Дао је краљевске привилегије Харлему, Делфту, Гравензанду и Алкмару. Основао је 1248. град Хаг. Виљемов замак је представљао почетак тога града.

Породично стабло

Спољашње везе 

 Вилијам II Холандски, његови преци и потомци 

Рођени 1228.
Умрли 1256.
Немачки краљеви